klein kokerbeertje
 streepkokerbeertje
 vaal kokerbeertje